Jinzhong bezeichnet:

 Jinzhong (晋中市), Stadt in der chinesischen Provinz Shanxi
 Jinzhong (Kaiyang) (金中镇), Großgemeinde im Kreis Kaiyang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jinzhong (Weining) (金钟镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Weining in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jinzhong (Zhang) (金钟镇), Großgemeinde im Kreis Zhang in der chinesischen Provinz Gansu
 Jinzhong (Dongli) (金钟街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dongli in der chinesischen Stadt Tianjin
 Jinzhong (Huize) (金钟街道), Straßenviertel im Kreis Huize in der chinesischen Provinz Yunnan